Theodoros Pangalos kan syfta på:

 Theodoros Pangalos (1878–1952), grekisk general och diktator
 Theodoros Pangalos (född 1938), grekisk politiker